Будулан — топоним в Забайкальском крае Российской Федерации.
 Будулан — село в Агинском районе Агинского Бурятского округа, административный центр сельского поселения «Будулан».
 Се́льское поселе́ние «Будулан» — муниципальное образование в Агинском районе.
 Будулан (Budulan) — железокаменный метеорит массой около 100 килограмм. Найден в июле 1962 года в селе Будулан в Агинском районе

См. также 
 Западный Будулан — село в Агинском районе Агинского Бурятского округа, входит в состав сельского поселения «Будулан».